

Médecine 
Deux types de sensations sont couramment nommés vertiges :
 Le vertige vrai, correspondant à la sensation rotatoire et nauséeuse provoquée par une perception de mouvement différente entre la vision et le système vestibulaire de l'oreille interne.
 La sensation vertigineuse, sans sensation de rotation, rattachable à de nombreux syndromes cliniques.

Et aussi:
 Le vertige, ou acrophobie, sensation de malaise et d'anxiété éprouvée par un sujet se trouvant en hauteur.

Théâtre 
 Le Vertige, pièce en 4 actes de Charles Méré, créée le  au Théâtre de Paris. Cette pièce a inspiré les films éponymes de Marcel L'Herbier en 1926 et de Paul Schiller en 1935.

Cinéma 
 Vertige, film d'André Hugon sorti en 1917 ;
 Vertige, court-métrage d'Alexandre de Mortemart sorti en 1994 ;
 Vertige, film français d'Abel Ferry sorti en 2009 ;

 Le Vertige, film de Léonce Perret sorti en 1910 ;
 Le Vertige, film de Marcel L'Herbier sorti en 1926, d'après la pièce de Charles Méré ;
 Le Vertige, film de Paul Schiller sorti en 1935, d'après la pièce de Charles Méré ;

 Vertiges, film français de Richard Pottier sorti en 1947 ;
 Vertiges, court métrage de J.K. Raymond-Millet et Monique Raymond-Millet sorti en 1958 ;

 Vertiges, titre français de Per le antiche scale, film italien de Mauro Bolognini sorti en 1975 ;
 Vertiges, film français de Christine Laurent sorti en 1985 ;
 Vertiges, court-métrage de Bruno Podalydès sorti en 1992 ;
 Vertiges, film franco-vietnamien de Bùi Thạc Chuyên sorti en 2009 ;
 Vertiges, titre français de The Loft, film américain d'Erik Van Looy sorti en 2014 ;

 Vertigo, titre original de Sueurs froides, film d'Alfred Hitchcock sorti en 1958.

Littérature 
 Vertige, un roman policier de Franck Thilliez paru en 2011.
Le Vertige, autobiographie d'Evguénia Guinzbourg, publiée à partir de 1967.

Musique 
 Le Vertige, le premier album de Cylia sorti en 2006.
 Vertige est un groupe de musique formé par Jérome Coudanne et Robin Feix.

Télévision 
 Vertiges, une série télévisée française diffusée entre 1997 et 2003.
 Vertige, une série télévisée canadienne réalisée par Patrice Sauvé diffusée en 2012.

Voir aussi
 
Homonymie de titre